Мартин може да се отнася за:

Римски папи 
 Мартин I или св. Мартин – (неизв. – 655)
 Мартин IV – (ок.1210 – 1285)
 Мартин V- (ок.1368 – 1431)

Владетели и управници 
 Мартин I – крал на Арагон
 Мартин I – (ок. 1374 – 1409)
 Мартин Ван Бурен – президент на САЩ

Известни българи с това име 
 Мартин Петров – български футболист
 Мартин Стоев – български волейболист и настоящ треньор на нац. отбор
 Мартин Карбовски – български журналист
 Мартин Димитров- български финансист и политик
 Мартин Димов – български футболист
 Мартин Заимов – български финансист и политик
 Мартин Раев – български футболист и философ
 Мартин Гергов – български шампион по силов трибой и фитнес треньор

Други хора с това име 
 Мартин Лутер – германски теолог
 Стийв Мартин – американски актьор
 Мартин Лутър Кинг – американски борец за граждански права
 Мартин Скорсезе – американски кинорежисьор
 Мартин Гор – американски политик
 Мартин Борман – нацист
 Джон Мартин – няколко души с това име

Географски обекти 
 Мартин (Словакия) – град в Словакия
 Мартин (окръг, Словакия) – окръг в Словакия
 Мартин (окръг, Тексас) – окръг в Тексас, САЩ

Други 
 Доктор Мартин – британски телевизионен сериал.